Gaoshan bezeichnet:

 Gaoshan, eine der 56 Nationalitäten Chinas
 Gaoshan (Dejiang) (高山镇), Großgemeinde im Kreis Dejiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Gaoshan (Fuqing) (高山镇), Großgemeinde der Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Gaoshan (Maonan) (高山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Maonan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Gaoshan (Nanjiao) (高山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanjiao in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gaoshan (Rong) (高山镇), Großgemeinde im Kreis Rong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaoshan (Xingyang) (高山镇), Großgemeinde der Stadt Xingyang in der chinesischen Provinz Henan
 Gaoshan (Yichuan) (高山镇), Großgemeinde im Kreis Yichuan in der chinesischen Provinz Henan
 Gaoshan (Dongxiang) (高山乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Gaoshan (Xintian) (高山乡), Gemeinde im Kreis Xintian in der chinesischen Provinz Hunan